Wöllstein steht für:
 Gerhard Wöllstein (* 1963), deutscher Pianist und Chorleiter

Geographische Objekte:
 Wöllstein, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Wöllstein (Abtsgmünd), Weiler der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Wöllstein, abgegangene Höhenburg bei Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kanton Wöllstein, Verwaltungseinheit im Arrondissement Mainz, Departement Donnersberg
 Verbandsgemeinde Wöllstein, Verwaltungseinheit im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wollstein